Portaria kan syfta på:

Geografi

Grekland 

 Portariá (ort i Grekland, Thessalien), Nomós Magnisías, 
 Portariá (ort i Grekland, Mellersta Makedonien), Chalkidike,

Italien 

 Portaria (ort i Italien), Umbrien, Provincia di Terni, 

Robotskapade Greklandförgreningar
Robotskapade Italienförgreningar